Step by Step steht für:

 Step by Step (Lied), Popsong (1986) von Maurice Starr
 Originaltitel der US-amerikanischen Sitcom Eine starke Familie
 Step by Step Oberhausen, ein Tanzsportverein 
 eine Handelsmarke für Schulranzen des Herstellers Hama, siehe Hama (Unternehmen) #Geschichte
 ein computergestütztes Programm zur Suchtfrüherkennung, siehe Drogenprävention #Programm Step by Step
 ein Pilotprojekt des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zur Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen in der Erstaufnahmeeinrichtung „Michaelisdorf“ in Darmstadt

Siehe auch:
 Schritt für Schritt